Курчум — несколько российских гидронимов и топонимов и устаревшая транскрипция одного казахстанского:

Населённые пункты 
 Курчум — село в Сунском районе Кировской области.
 Курчум — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.

Реки 
Курчум (приток Вои)
Курчум (приток Иртыша)

См. также 
 Курчум-Норья